Dušan Savić ist der Name folgender Personen:

* Dušan Savić (Fußballspieler, 1955) (* 1955), jugoslawischer Fußballspieler
 Dušan Savić (Fußballspieler, 1985) (* 1985), mazedonischer Fußballspieler